Sjawa (russisch ) ist der Name
 von Ortschaften in Russland:
 Sjawa (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod
 Sjawa (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow

 von Flüssen in Russland:
 Sjawa (Bolschaja Kakscha), Nebenfluss der Bolschaja Kakscha im Flusssystem der Wetluga
 Sjawa (Lipowiza), Nebenfluss der Lipowiza im Flusssystem der Zna